Чемпіонат Гібралтару з футболу 2013—2014 — 115-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Гібралтару. Чемпіоном у 20 раз став Лінкольн Ред Імпс.

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 травня 2014

|}

Посилання 
 Чемпіонат Гібралтару на soccerway 
 Чемпіонат Гібралтару на rsssf 

2013–2014
Гібралтар
Гібралтар